Ремізов Василь Григорович — Герой Радянського Союзу
 Ремізов Іван Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Ремізов Михайло Васильович — Герой Радянського Союзу
 Ремізов Олексій Іванович — лауреат Державної премії СРСР

 Ремізова-Васильєва Ганна Володимирівна (1890—1928) — російська художниця, працювала у стилі символічної графіки «blanc et noir» т. зв. будуарної спрямованості.
Російські прізвища